Joubinella är ett släkte av kräftdjur. Joubinella ingår i familjen Phoxocephalidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Joubinella